Клёпка: фамилия дворянского рода времен Ивана Грозного
 Клёпка — село в Магаданской области.
 Клёпка — процесс создания заклёпочного соединения.
 Одна из деталей боковой поверхности бочки, кадки и некоторых других видов бондарных изделий.
 Одна из деталей корпуса (кузова) балалаек, домр, мандолин.